Rue Saint-Pierre est un nom porté par de nombreuses rues, notamment :

Rue Saint-Pierre (Liège), une rue située à Liège, en Belgique,
Rue Saint-Pierre (Marseille), une rue située à Marseille, en France,
Rue Saint-Pierre (Montréal), une rue située à Montréal, au Canada,
Rue Saint-Pierre (Nantes), une rue située à Nantes, en France.

Voir aussi 

Odonyme